Network Effect – powieść fantastycznonaukowa autorstwa amerykańskiej pisarki Marthy Wells z 2020. Powieść stanowi szóstą część, ale pierwszą powieść z cyklu The Murderbot Diaries – poprzednie części miały rozmiar noweli lub miniatury literackiej. Książka zdobyła najważniejsze nagrody branżowe w 2021: Hugo, Nebulę oraz Locusa za najlepszą powieść. Książka nie została przetłumaczona na język polski. 

Bohaterem cyklu jest android, którego zadaniem jest ochrona wypraw na obce planety. Jednostki takie są sterowane przez korporacje wysyłające ekspedycje. Niestety, czasem androidy mają awarie, które kończą się wymordowaniem personelu, więc ludzie traktują je z rezerwą. Bohater tego cyklu, który sam siebie nazywa Murderbotem, jest wyjątkowy – po zhakowaniu swego oprogramowania zyskał zgoła nierobocie cechy – jego hobby stanowi oglądanie oper mydlanych, a ludzi traktuje z sympatią. W pierwszej powieści w cyklu Murderbot bierze udział w wyprawie, podczas której musi jednocześnie chronić swoich podopiecznych przed porywaczami i udzielać pomocy dawnemu współpracownikowi – a przez to zostaje postawiony przed trudnymi wyborami.

Przypisy 

Amerykańskie powieści fantastycznonaukowe
Powieści fantastycznonaukowe z 2020 roku